Příjmení Peters nosí více osobností:

 Bernadette Peters (Bernadette Lazzara; 1948) – americká herečka, zpěvačka a spisovatelka
 Bob Peters, známější jako Bob Hurikán (1907–1965) — český spisovatel, skaut a historik trampingu
 Brock Peters (1927–2005) — americký herec
 Carl Peters (1856–1918) – německý koloniální podnikatel a cestovatel
 Christian August Friedrich Peters (1806–1880) – německý astronom
 Christian Heinrich Friedrich Peters (1813–1890) – německo-americký astronom
 Dan Peters (*1967) — americký bubeník
 David Peters, vl. jm. Peter David (*1956) — americký spisovatel
 Dmitrij Peters (1984) – rusko-německý judista
 Ellis Petersová (Edith Mary Pargeterová; 1913–1995) – anglická spisovatelka a překladatelka
 Emil Peters (1864–1950) – českoněmecký inženýr a politik, poslanec zemského sněmu
 George Henry Peters (1863–1947) — americký astronom a fotograf
 Gustav Peters (1885–1959) — sudetoněmecký politik
 Guy Peters viz Vít Zvánovec
 Jim Peters (1918–1999) — britský sportovec, atlet-vytrvalostní běžec
 Martin Stanford Peters (1943–2019) – anglický fotbalista
Mary Petersová (*1939) – britská atletka
Mary Petersová (*1948) – americká politička
 Otto Peters (1882–1970) – český malíř
 Rick Peters (*1966) — americký herec
 Susan Petersová (1921–1952) – americká filmová herečka
 Violetta Oblingerová-Petersová (1977) – rakouská vodní slalomářka, kajakářka
 Wilhelm Peters (1815–1883) — německý přírodovědec a průzkumník
 Zbislav Peters (1908–1981) – československý hokejista

 podobné příjmení
 Vilém Ignác Petters (1826–1874), český lékař

Související články 
 Petr (příjmení)
 Peterson (příjmení)

Německá příjmení
Česká příjmení